Золотая медаль Сантос-Дюмона () — высшая награда Международной авиационной федерации (ФАИ) в области дирижаблестроения и пилотирования управляемых аэростатов.

Учреждена в 1994 году в честь известного воздухоплавателя, лётчика и изобретателя Альберто Сантос-Дюмона в память о его вкладе в развитие дирижабельного спорта. Наивысшим достижением Сантос-Дюмона стал полёт вокруг Эйфелевой башни в Париже 19 октября 1901 года на дирижабле Сантос-Дюмон № 6, за что Альберто Сантос-Дюмон получил приз Дойча де ла Мерта.

Медаль присуждается раз в год лучшему пилоту дирижабля по версии ФАИ. Всего с 1994 по 2010 год наградили 11 пилотов.

Сто медалей изготовлены из золота и предоставлены в распоряжение ФАИ Аэроклубом Виргинских Островов.

Список награждённых

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФАИ, золотая медаль Сантос-Дюмона

Воздухоплавание
Сантос-Дюмон
Награды по алфавиту